wyrazy pokrewne – kognat w językoznawstwie
 kognacja – pokrewieństwo według prawa rzymskiego